Мама, я жив:
 «Мама, я жив» — художественный фильм 1977 года совместного производства СССР и ГДР.
 «Мама, я жив» — советский художественный фильм 1985 года.